Trump Tower, wieżowiec w Nowym Jorku, w USA
 Trump Tower Manila, wieżowiec w Manilii, Na Filipinach
 Trump Tower Punta del Este, wieżowiec w Punta del Este, w Urugwaju
 Trump Towers Istanbul, wieżowiec w Istambule, w Turcji 
 Trump Towers Pune, wieżowiec w Pune, w Indiach
 Trump Towers (Sunny Isles Beach), wieżowiec w Sunny Isles Beach, na Florydzie, USA
 Trump International Hotel Las Vegas
 Trump International Hotel and Tower (Chicago), wieżowiec w Chicago, w Illinois, USA
 Trump International Hotel and Tower (Honolulu), wieżowiec w Honolulu, na Hawajach, USA
 Trump International Hotel and Tower (Nowy Jork), wieżowiec w Nowym Jorku, w USA
 Trump International Hotel and Tower (Vancouver), wieżowiec w Vancouver, w Kanadzie
 Trump Parc Stamford, wieżowiec w Stamford, w stanie Connecticut, USA
 Trump Park Avenue, wieżowiec w Nowym Jorku, w USA
 Trump World Tower, wieżowiec w Nowym Jorku, w USA